Osoby o tym nazwisku:
 Alaksandr Waładźko − białoruski piłkarz
 Maksim Waładźko − białoruski piłkarz